Middlebrook est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Chester Middlebrook Pierce (1927-2016), psychiatre américain
Diane Middlebrook (1939-2007), poétesse et biographe américaine
 (né en 1977), joueur anglais du cricket
 (né en 1975), joueur américain de baseball
 (né en 1955), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1932), auteur et historien militaire anglais
 (1929-2010), professeur et ingénieur électrique américain
 (1851-1936), homme politique libéral britannique

Toponyme

, localité rurale du Queensland

, communauté du New Jersey
, communauté de la Virginie

, localité du Grand Manchester

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme